Андрей Ольгертович Воложинский (род. 4 июня 1960, Таллин, Эстонская ССР, СССР) — российский военачальник. Начальник Главного штаба ВМФ — первый заместитель Главнокомандующего ВМФ России (2016—2019). Вице-адмирал (12.06.2013).

Из-за поддержки нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями Великобритании, Канады, Украины.

Биография 
Родился 4 июня 1960 года в Таллине. Окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище (1975—1977), Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе (1977—1982), Высшие специальные офицерские классы ВМФ (1991—1992), Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова с отличием (1999—2001), Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил (2007—2009).

В Военно-морском флоте СССР с 1977 года. Проходил службу на атомных ракетных подводных крейсерах стратегического назначения Северного флота инженером, командиром электронавигационной группы и штурманской боевой части, помощником командира корабля. С 1992 года — старший помощник командира корабля, в 1995—1999 годах командовал атомным ракетным подводным крейсером стратегического назначения К-496 «Борисоглебск».

Затем службу проходил начальником штаба (07.2001-12.2002) и командиром (12.2002-11.2005) 31-й дивизии подводных лодок, начальником штаба (11.2005-08.2007) и командиром (08.2009-02.2010) 12-й эскадры подводных лодок. Контр-адмирал (22.02.2004).

С февраля по июль 2010 года временно исполнял должность командующего Подводными силами Северного флота.

9 июля 2010 года назначен на должность начальника штаба Северного флота. С 30 марта до 24 июня 2011 года временно исполнял обязанности командующего Северным флотом.

В сентябре 2012 — декабре 2015 года — заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

С 23 декабря 2015 по декабрь 2019 года — начальник Главного штаба ВМФ — первый заместитель Главнокомандующего ВМФ.

Указом Президента Российской Федерации в 2019 году уволен в запас по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

Участник дальних походов на ракетных подводных крейсерах и надводных кораблях.

Международные санкции 
Из-за нарушения территориальной целостности и независимости Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. С 14 марта 2022 года находится под санкциями Канады. С 21 апреля 2022 года находится под санкциями Великобритании.

Указом президента Украины Владимира Зеленского с 19 октября 2022 года находится под санкциями Украины.

Награды 
Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (22.12.2006), «За военные заслуги» (2009), «За морские заслуги», многочисленными медалями.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография на сайте РИА «Новости»
 В наших руках — «Ядерный меч» России

Выпускники Ленинградского Нахимовского военно-морского училища
Выпускники Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе
Выпускники Высших специальных офицерских классов ВМФ
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Вице-адмиралы (Российская Федерация)
Подводники СССР
Подводники России
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине